Международный теннисный турнир в Хобарте 2019 (англ. 2019 Hobart International) — розыгрыш ежегодного профессиональный теннисного турнира, проводящегося в Хобарте (Австралия) и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии. Основной турнир проходил с 7 января 2018 года по 12 января 2019 года на хардовых кортах Hobart International Tennis Centre, игры квалификации - с 5 по 6 января 2019 года.

Общая информация 
Чемпионы 2019

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 31 Декабря 2018
Теннисистки, получившие "уайлд-кард":
  Каролин Гарсия
  Зоуи Хивс
  Эллен Перес
Теннисистки, имеющие защищённый рейтинг":

Теннисистки, победившие в квалификации:
  Хезер Уотсон
  Лаура Зигемунд
  Магда Линетт
  Анна Блинкова
  Элисон Баи
  Грит Миннен
Теннисистки, счастливые участницы квалификации (LL):
  Катерина Козлова
  Мэдисон Бренгл

Парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 31 Декабря 2018
Теннисные пары, получившие "уайлд-кард":
  Элисон Баи /  Энерли Пулос 
  Зоуи Хивс /  Эллен Перес

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Хобарт
Теннис
Январь 2019 года
2019